Niemcy:
 Wüschheim – dzielnica Euskirchen
 Wüschheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück